Amazonien est un nom propre ou un adjectif (amazonienne au féminin).

Sciences et techniques 
 L'Amazonien est l'époque géologique la plus récente de la planète Mars.
 Une formation d'âge amazonien est une formation géologique martienne qui s'est constituée pendant l'Amazonien.

Sciences humaines et sociales 
 Un Amazonien ou une Amazonienne est une personne qui habite l'Amazonie ou en est originaire.
 L'adjectif amazonien qualifie ce qui se rapporte à l'Amazone ou à l'Amazonie. Exemples : le bassin amazonien, la forêt amazonienne.